George Foulkes peut faire référence à : 

  (1878-1960), représentant des États-Unis du Michigan
 George Foulkes, Baron Foulkes de Cumnock (1942-), homme politique écossais